Lewski Sofia – bułgarski klub piłkarski
 Lewski Sofia – bułgarski klub siatkarski
 Lewski Sofia – bułgarski żeński klub koszykarski
 Lewski Sofia – bułgarski klub lekkoatletyczny
 Lewski Sofia – bułgarski klub zapaśniczy